— японская пианистка и композитор, исполняющая музыку в стиле нью-эйдж и джаз. Кэйко выпустила 20 альбомов и получила международную известность.

Биография

Ранние годы 
Все началось с того, что мать Кэйко — Эмико Дои, учительница традиционных японских танцев, привела свою пятилетнюю дочь на занятия по классу фортепиано. Это произошло в первом июне после её пятого дня рождения, в соответствии с японской приметой, гласящей, что если приведешь ребенка учиться в первом июне после его пятого дня рождения, то это дело станет большой частью его жизни. Кэйко была в восторге от первого занятия.

Кэйко хорошо училась и в средней школе, несколько раз даже избиралась президентом класса. Тогда её любимой музыкой были Стиви Уандер, Рахманинов и Сибелиус. Ещё ей нравилась музыка к фильмам, авторами которой были Maurice Jarre и Nino Rota. Любимым джазовым музыкантом у Кэйко был Chick Corea.

Высшее образование она получила в , специализируясь по детской культуре. После нескольких лет частных занятий со своим первым учителем она стала заниматься музыкой в Yamaha Music Foundation. Через некоторое время Кэйко стала лучшей студенткой, и в 17 лет ей впервые поступило предложение о звукозаписи от Yamaha System. В этом году Кэйко сочинила свою первую серьёзную композицию к фильму. Дальше она организовала собственную джазовую группу «Cosmos» и записала с ней четыре альбома.
В 1999 году на церемонии Oasis Awards Кэйко получила звание лучшей джазовой артистки года.

Успехи и достижения 

Кэйко Мацуи выпустила два альбома под лейблом MCA, прежде чем перейти к White Cat, Countdown, Unity и, наконец, Narada. В 1990-е годы альбомы Мацуи растут в хит-парадах. Хит "Sapphire" занял второе место в еженедельном Billboard Top среди современных джазовых альбомов, хит Dream Walk достиг третьей позиции. Мацуи заняла третье место в Billboard Top среди современных джазовых артистов в 1997 году (где она была единственной женщиной-джазовой исполнительницей в первой десятке), и обе композиции "Dream Walk" и "Sapphire" попали в десятку Billboard в инди современных джазовых альбомов в том же году.

Мацуи получила "Oasis Awards" как лучшая джазовая исполнительница в 1999 и 2000 годах. В 2001 году первый альбом Мацуи с Narada "Deep Blue" занял первое место в Top Billboard как лучший современный джазовый альбом и продержался там в течение трех недель.

Когда президент США Джордж Буш посетил резиденцию премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми 18 февраля 2002 года, Кэйко Мацуи была приглашена на приём и встретилась с обоими главами государств.

Осенью 2012 года Кэйко Мацуи совершила тур по странам Восточной Европы, который закончился 18 ноября концертом в Севастополе. Артистка выступала без группы сопровождения, играя на рояле, а также исполняла роль конферансье.

В январе 2023 года Кэйко Мацуи провела свои десятые гастроли в Баку.

Благотворительность 
Мацуи принимает участие в различных благотворительных акциях. Её 1997 мини-CD «A Gift of Hope» были направлены на поддержку Y-ME Национальной организации рака молочной железы, и её музыка появилась на канале Lifetime специально о раке молочной железы, «Говори о нем, борись с ним, вылечи его».

Доходы в 2001 году от мини-CD «A Gift of Life» были направлены в поддержку Национальной программы доноров костного мозга.

Дискография 
U.S. CD RELEASES
 1987 — A drop of water (1987, 1993, 2003)
 1989 — Under northern lights
 1990 — No borders
 1991 — Night waltz
 1992 — Cherry blossom (1992, 2003)
 1994 — Doll
 1995 — Sapphire
 1996 — Dream walk
 1997 — A gift of hope
 1997 — Keiko Matsui collection
 1998 — Full moon and the shrine
 1999 — Keiko Matsui live
 2000 — Whisper from the mirror
 2001 — Deep blue
 2001 — A gift of life
 2002 — The ring
 2003 — The piano
 2003 — White owl
 2004 — Wildflower
 2005 — Walls of akendora
 2007 — Moyo
 2011 — The Road…
 2013 — Soul Quest
 2016 — Journey to the Heart
 2019 — Echo

U.S. VIDEO RELEASES
 1998 — PBS Special Keiko Matsui «Light Above The Trees»
 2001 — Bet Jazz Channel Presents: Keiko Matsui
JAPANESE CD RELEASES
 1987 — A Drop of Water
 1988 — Under Northern Lights
 1990 — The Wind and The Wolf
 1991 — Night Waltz
 1992 — Cherry Blossom
 1994 — Doll
 1995 — Sapphire
 1997 — Dreamwalk
 1998 — Full Moon and The Shrine
 1999 — Live from Santa Monica, CA
 2000 — In A Mirror
 2000 — Hidamari no Ki (саундтрек аниме)
 2001 — The Piano
 2001 — Deep Blue
 2001 — Deep Blue solo Piano
 2002 — The Ring
 2002 — Live in Tokyo
 2003 — Spring Selection
 2003 — Wildflower
 2004 — Summer Selection
 2004 — Walls of Akendora
 2005 — Compositions
 2005 — The Best of Keiko Matsui
 2007 — Moyo
 2011 — The Road…
 2015 — Soul Quest

Факты 

 Петербургский музыкальный коллектив T9 использовал композиции Кэйко Мацуи «Tears Of The Ocean» и «Between The Moons» в песнях «Ода нашей любви» и «Черновики грусти» соответственно.
 Тема из композиции «Tears Of The Ocean» засемплирована в песне группы ReЦiDiV «Вороны».
 В одном из ремиксов трека «Собака» хип-хоп группы 25/17, сделанная битмейкером King Shi, была засемплирована композиция «Between The Moons».
 В треке «Саундтреки» рэп-исполнительницы Лизы Small используются фрагменты композиции «Crescent Night Dreams».
 Также в треке «Часы» московской реп-группы Da B.O.M.B. была использована музыка из композиции «Be With Me».
 Музыка Кэйко и Кадзу Мацуи является саундтреком к сериалу «Умножающий печаль», снятому по одноименному роману Георгия Вайнера (Режиссёр: Олег Фесенко; 2005 год).
 Продюсером клипа Кэйко Мацуи на песню «The Road…» стал украинец.
 Якутский рэп исполнитель Jeada aka Saas Ustar использовал композицию Кэйко Мацуи «Tears Of The Ocean» к саундтреку своему фильму ДАЛАЬА УСТУН УНУОР (Берега надежды).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кэйко Мацуи 
 
 
 Интервью с Кэйко Мацуи для журнала «Джаз.ру»
 Кэйко Мацуи о своём творчестве (авторская программа Евгения Додолева «Правда-24», 2013)

Женщины-композиторы
Исполнители Pony Canyon
Исполнители MCA Records